kak ste mi ljudi. rodena sa m u engleskoj. 1 rujna sam pala. nema mozga ni volje za ovo. wikipedipa pozdrav iz splita. livaja fulo penal na svetskom prvenstvu koji selak. salim se dobar je on pobedili brazil stas izgubili od argentine. bili treci super smo dobro to odigrali. voli vas livaja iz zadra.